Questa è la lista delle diverse edizioni linguistiche di Wikipedia. Da febbraio 2023, data dell'ultima variazione, ne sono attive 320, 11 sono state chiuse.

Edizioni attive
N.B.: I dati sul numero di voci sono aggiornati al .

Edizioni chiuse

Note

Altri progetti 

 
Wikipedia
Wikipedia